Denumirea de Vlah se poate referi la:

 Vlahi, exonim pentru populațiile romanizate din Europa de Est;
 Irina Vlah (n. 1974), politiciană și juristă din Republica Moldova, guvernator (bașcan) al UTA Găgăuzia (Gagauz-Yeri), fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova
 Petru Vlah (n. 1970), jurist și politician moldovean de etnie găgăuză, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova